

Урман — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Урман — село, Іглінський район, Башкортостан
 Урман — присілок, Нурімановський район, Башкортостан

Див. також 
 Урманаєво
 Урман-Асти